Banga (Aklan), een gemeente in de Filipijnse provincie Aklan
 Banga (South Cotabato), een gemeente in de Filipijnse provincie South Cotabato
 Banga (Angola), een gemeente in de Angolese provincie Cuanza Norte
 Banga (India), een plaats in de Indiase deelstaat Punjab
 Banga (geslacht), een Fries niet-adellijk geslacht
 Straattaal voor slet
 Bangalijst, lijst met (vermeende) sletten
 Bångån, een riviertje op Gotland